Chiesa della Beata Vergine del Loreto a Ozieri
 Chiesa della Beata Vergine di Loreto a Polesine Parmense, frazione di Polesine Zibello

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna di Loreto
 Santuario della Beata Vergine di Loreto